Сантијаго Истајутла има више значења:

 Општина Сантијаго Истајутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Истајутла (Сантијаго Истајутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику